Кайшядорское районное самоуправление (, до 1995 — Кайшядо́рский район) — муниципальное образование в Каунасском уезде Литвы.

Население

Населённые пункты 
 2 города — Кайшядорис и Жежмаряй;
 3 местечка — Круонис, Румшишкес и Жасляй;
 401 деревня.

Численность населения (2001):
 Кайшядорис — 10 002
 Жежмаряй — 3 884
 Правенишкес II — 2 672
 Румшишкес — 1 833
 Гудена — 1 664
 Жасляй — 818
 Стасюнай — 812
 Круонис — 726
 Довайнонис — 695
 Правенишкес — 562

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Кайшядорский район